Alberto Neto ist der Name folgender Personen:

* Alberto Correia Neto (* 1949), angolanischer Diplomat
 Alberto Valentim do Carmo Neto (* 1975), brasilianischer Fußballspieler